Shane Lowry (1987-), golfeur irlandais.
 Shane Lowry (1989-), footballeur irlando-australien ;